Plaats in Indonesië
 Sriwedari (Jaken), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sriwedari (Muntilan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Sriwedari (Laweyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java
 Sriwedari (Salaman), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java